Uirapuru steht für:
 einen Vogel im Amazonas-Regenwald, siehe Orpheus-Zaunkönig (portugiesisch: Uirapuru) 
 eine mythologische Figur der brasilianischen Folklore, siehe Uirapuru (Mythologie) 
 die brasilianische Gemeinde Uirapuru (Goiás) in Goiás
 Aerotec T-23 Uirapuru, ein brasilianisches Trainingsflugzeug der Firma Aerotec
 den Markennamen des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Sociedade Técnica de Veículos